Kőhegy, település Szlovákiában
 Kő-hegy, hegy Pomázon és Szentendrén
 Kő-hegy, hegy Budaörsön
 Kő-hegy, hegy Fülén
 Kő-hegy, hegy Mogyorósbányán
 Kő-hegy, hegy Tatabányán